Топешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Бирсешть.
 Топешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Дреджешть.
 Топешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Тісмана.